The Man Who Dared – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Vitagraph Company of America
 L'uomo che osò (The Man Who Dared) – film del 1920 diretto da Emmett J. Flynn
 The Man Who Dared – film del 1933 diretto da Hamilton MacFadden
 The Man Who Dared – film del 1939 diretto da Crane Wilbur
 The Man Who Dared – film del 1946 diretto da John Sturges